A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Vermont:

 : um navio de recebimento que serviu de 1862 a 1901.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1907 a 1920.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2020.